Би́зов:
 Бизов Володимир Федорович (1937) — український фахівець у галузі гірничого виробництва та матеріалознавства.
 Бизов Сергій Володимирович (1968, Кривий Ріг) — український модельєр одягу, син Володимира Бизова.
 Бизов Борис Васильович (1880–1934) — російський радянський хімік, працював у галузі каучуку та гуми.

Російські прізвища